Лос Теразас има више значења:

 Лос Теразас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Теразас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику